Фантазам је маштом створена ментална представа реалних објеката, слика из имагинарног света. У психоанализи, фантазам је ментални израз скривене несвесне нагонске жеље, и јавља се у виду имагинарне слике. Представља компромис између несвесних жеља и механизама одбране Ега, који служи прикривеном задовољавању потиснутих инфантилних жеља.

Литература 
 

Психоанализа